Legend Land — второй мини-альбом германо-норвежской симфоник-метал-группы Leaves’ Eyes, выпущен 2 июня 2006 года. Все песни исполняет Лив Кристин, главная вокалистка группы, также в некоторых треках гроулит Александр Крулль.

Список композиций

Участники записи

Leaves' Eyes 
 Лив Кристин — вокал
 Александр Крулль — гроулинг, программирование
 Торстен Бауер — гитара, клавишные
 Матиас Рёдерер — гитара, клавишные
 Крис Лухауп — бас-гитара, клавишные
 Мориц Нойнер — барабаны, перкуссия, клавишные

Приглашённые участники 
 Timon Birkhofer — виолончель
 Sarah Nuchel — скрипка

Ссылки 
 Тексты песен
 CD Reviews: LEAVES' EYES Legend Land (Napalm) на Blabbermouth.net

Альбомы Leaves' Eyes